Автомобильный мост через Черёху (новый)
 Автомобильный мост через Черёху (старый)